Лас Гавијас има више значења:

 Лас Гавијас (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Гавијас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Гавијас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику